Миколаївська — назва вулиці в різних населених пунктах України.

Актуальні назви 
 Вулиця Миколаївська - вулиця в місті Бровари
 Вулиця Миколаївська — вулиця у місті Кременчук.
 Вулиця Миколаївська — старовинна вулиця в історичному центрі міста Маріуполь.
 Вулиця Миколаївська — вулиця у місті Миколаїв.
 Вулиця Миколаївська — вулиця у місті Прилуки.
 Вулиця Миколаївська — вулиця у місті Чернівці.

Колишні назви 
 Вулиця Миколаївська — історична назва вулиці Архітектора Городецького в Києві
 Вулиця Миколаївська — історична назва вулиці Хрещатик у Черкасах.

Див. також 
 Вулиця Миколаївка — одна із вулиць у Броварах.

Вулиці в Україні